Le mot papeterie ou papèterie peut désigner :
 une usine à papier, également appelée papetière, spécialisée dans la transformation du bois, de vieux papiers, ou de pailles en papier ou d'autres fibres (chiffons) ;
 un magasin de fournitures de bureau ou de fournitures scolaires ;
 l'industrie papetière, c'est-à-dire l'industrie de fabrication du papier principalement à partir de pâte à papier ;
 un article de papeterie, un article fabriqué en tout ou partie avec du papier ;
 une petite boîte contenant le matériel nécessaire pour écrire et cacheter des lettres.

Toponymie 
 Papeterie, écart de la commune de Éguelshardt (France)

Usines à papier 
 Alamigeon Papers & Technologies, papeterie datant du , située à Ruelle-sur-Touvre (Charente, France) ;
 l'ancienne papeterie de Chappes, papeterie datant du , située à Chappes (Aube, France), transformée en petite centrale hydroélectrique ;
 la papeterie Darblay, appelée à sa création papeterie d'Essonnes, ancien établissement industriel situé sur le territoire de la commune de Corbeil-Essonnes (Essonne, France), où fut inventée la première machine à papier en continu par Louis Nicolas Robert en 1798 ;
 la papeterie de Clairefontaine, établissement industriel situé à Étival-Clairefontaine (Vosges, France) du groupe français Exacompta Clairefontaine ;
 la papeterie de Raon, située à Raon-l'Étape (Vosges, France) ;
 la papeterie de Saillat, située à Saillat-sur-Vienne (Haute-Vienne, France) du groupe américain Sylvamo ;
 la papeterie du Souche, une usine à papier située à Anould (Vosges, France) dans la haute vallée de la Meurthe, fermée en 2010 ;
 la papeterie de Tumba, fabrique de papier et imprimerie suédoise spécialisée dans la fabrication de billets de banque ;
 la papeterie de Thiers, savoir-faire élaboré dans la vallée des Usines à Thiers du  au tout début du  ;
 la papeterie de Vic-le-Comte, située à Vic-le-Comte, où est fabriqué le papier destiné aux billets en euros.

Groupes papetiers 
 les Papeteries Aussedat, groupe papetier français, devenu en 1971 le groupe Aussedat Rey, repris par l'américain International Paper, puis par l'américain Sylvamo ;
 la Compagnie européenne de papeterie (CEPAP), société française de papeterie située à La Couronne (Charente, France). Son nom commercial est La Couronne ;
 les papeteries de Malaucène depuis le , fermées depuis 2009, spécialisées dans la fabrication du papier (filtre) des cigarettes ;

Voir aussi 
 Papier
 Industrie papetière
 Papeterie en Angoumois

Notes et références